Jean Jadot (1909-2009) – belgijski duchowny katolicki
 Jean Jadot (1928-2007) – belgijski piłkarz